Název Hoříkovice má více sídel:
 Hoříkovice (Chotěšov), část obce Chotěšov v okrese Plzeň-jih
 Hoříkovice (Lhenice), část obce Lhenice v okrese Prachatice